Graciano Sánchez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Graciano Sánchez, Tamaulipas, Güémez, 
 Graciano Sánchez, Veracruz, Martínez de la Torre, 
 Graciano Sánchez, Chiapas, Palenque, 
 Graciano Sánchez, Michoacán de Ocampo, Tumbiscatío, 

Robotskapade Mexikoförgreningar